

Вітниця — місто в Ґожовському повіті Любуського воєводства
 Вітниця — гміна в Ґожовському повіті Любуського воєводства
 Вітниця — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вітниця — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства